Э́рих Пробст (; 5 декабря 1927 — 16 марта 1988) — австрийский футболист, нападающий. В составе сборной Австрии на чемпионате мира 1954 года стал бронзовым призёром.

Карьера 
На клубном уровне в 1950—1956 годах выступал за венский «Рапид», с которым трижды становился чемпионом. За национальную сборную Австрии провёл 19 игр, в которых забил 18 мячей. В матче против Чехословакии на чемпионате мира 1954 года, который его сборная выиграла 5:0, отметился хет-триком. Всего на том чемпионате Эрих забил шесть голов, благодаря чему делил второе место вместе с Максом Морлоком из сборной ФРГ и швейцарцем Йозефом Хюги по этому показателю, уступая только венгерскому бомбардиру Шандору Кочишу. Последним для Пробста матчем в сборной стала встреча 27 марта 1960 года против Франции в рамках отборочного турнира к первому чемпионату Европы.

Достижения

Командные 
 «Рапид» (Вена)
 Чемпион Австрии (4): 1951, 1952, 1954, 1956
 Кубок Митропы: 1951

 Сборная Австрии
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1954

Личные 
 Лучший бомбардир Кубка Митропы: 1951
 Рекордсмен сборной Австрии по количеству голов на чемпионатах мира: 6 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
  на сайте ФК «Рапид» (Вена)
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Адмира»
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Вупперталь»
Игроки ФК «Зальцбургер АК 1914»